Дуйсбург:
 Дуйсбург — город в Германии.
 «Дуйсбург» — немецкий футбольный клуб из Дуйсбурга.
  — немецкий женский футбольный клуб из Дуйсбурга.
  — немецкий женский футбольный клуб из Дуйсбурга, существовавший в 2001—2013 годах.